«Kickin' Ass» — дебютный сингл германо-американской индастриал-рок-группы KMFDM, выпущенный в 1987 году. Сингл был записан весной 1987 года на гамбургском лейбле Z Records и содержал 3 песни: заглавную «Kickin' Ass», «Itchy Bitchy» и песню «Lufthans», написанную и исполненную немецким художником Jr. Blackmale, который также участвовал в написании «Itchy Bitchy». Сингл был выпущен на 12-дюймовых грампластинках тиражом 500 экземпляров.

Все 3 песни с сингла вошли в альбом What Do You Know, Deutschland?, перевыпущенный британским лейблом SkySaw Records в 1987 году.

В 2008 году лейбл KMFDM Records переиздал сингл на семидюймовых грампластинках тиражом в 250 экземпляров.

Список композиций

12" релиз 1987 года

7" релиз 2008 года

Примечания

Ссылки 
 

Песни KMFDM
Синглы 1987 года
Песни, написанные Сашей Конецко